Сте́рлинг Ке́лби Бра́ун (, род. 5 апреля 1976, Сент-Луис, Миссури, США) — американский актёр. Наиболее известен по ролям Кристофера Дардена в сериале «Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона» и Рэндалла Пирсона в телесериале «Это мы». Лауреат премии «Золотой глобус» и двух премий «Эмми».

Ранние годы 
Браун родился в 1976 году в Сент-Луисе, штат Миссури, в семье Стерлинга Брауна и Аралин Бэнкс Браун. Браун является одним из пятерых детей в семье — у него есть два брата и две сестры. Его отец умер, когда Брауну было десять лет. До шестнадцати лет он использовал своё второе имя Келби, а затем стал представляться именем Стерлинг.

Браун вырос в Оливетт, Миссури, и посещал окружную дневную школу (). Он получил степень бакалавра в драме в Стэнфордском университете, а затем получил степень магистра изящных искусств в Нью-Йоркском университете.

Карьера 
После окончания колледжа Браун сыграл несколько ролей в местном театре. Также он появился во множестве телесериалов, среди которых «Скорая помощь», «Полиция Нью-Йорка», «Военно-юридическая служба», «Юристы Бостона», «Шпионка», «Без следа» и «Третья смена». Он снялся в фильмах «Останься» с Юэном Макгрегором, «Тёмный сахар» с Тэем Диггзом и «Доверься мужчине» с Дэвидом Духовны и Джулианной Мур.

В телесериале «Сверхъестественное» Браун исполнил роль охотника на вампиров Гордона Уокера. В сериале «Армейские жёны» у него была регулярная роль доктора Роланда Бертона, которую он играл на протяжении семи сезонов шоу. В 2012—2013 годах Браун играл второстепенную роль детектива Кэла Бичера в телесериале «В поле зрения». В 2016 году он получил «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или фильме, сыграв Кристофера Дардена в первом сезоне «Американской истории преступлений».

В 2014 году Браун сыграл во вдохновлённой «Одиссеей» пьесе Сьюзан-Лори Паркс «Отец возвращается домой с войны» в Публичном театре. В 2017 году снялся в кинофильме «Хищник» режиссёра Шейна Блэка. В 2018 году снялся в фильме «Чёрная пантера». В 2019 году появился в сериале «Удивительная миссис Мейзел».

Личная жизнь 
В 2007 году Браун женился на актрисе Райан Мишель Бат, с которой встречался со Стэнфордского университета. У них есть два сына.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Выпускники Стэнфордского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета
Киноактёры США